ATC kan syfta på:

 ATC – ett samlingsnamn för olika säkerhetssystem för järnväg, se Automatic Train Control
 ATC –  flygledare på marken dirigerar flygplan i luften, se Air Traffic Control
 ATC-kod – ett klassificeringssystem för läkemedel
 ATC (musikgrupp) – ett tidigare popband bildat 1998 i Tyskland
 ATC – ett heavy metal-band från Stockholm som existerade mellan 1979 och 1985, se Above the Clouds
 ATC – IATA:s kod för flygplatsen i Arthurs Town, Cat Island, Bahamas, se Arthur's Town Airport
 ATC – ICAO:s kod för ett flygbolag i Tanzania, se Air Tanzania